Oppien de Corycos est un écrivain du , auteur des Halieutiques.
 Oppien de Syrie est un écrivain du , auteur des Cynégétiques.